Een metaal, zie koper
Een tijdschrift, zie Roodkoper (tijdschrift)